Эдуа́рд Ивано́в:
 Иванов, Эдуард Георгиевич (1938—2012) — советский хоккеист.
 Иванов, Эдуард Евгеньевич (1931—2018) — советский государственный деятель, Герой Социалистического труда.